Petr Hrubý ist der Name folgender Personen:

* Petr Hrubý (Eishockeyspieler) (* 1974), tschechischer Eishockeyspieler
 Petr Hrubý (Handballspieler) (* 1980), tschechischer Handballspieler